Selinum sibiricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Anders Jahan Retzius. Selinum sibiricum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
sibiricum